Palese - Macchie, comune italiano della città metropolitana di Bari.
Aeroporto di Bari-Palese
Stazione meteorologica di Bari Palese